Соляная война:
 Соляная война (1304) — война между Венецией и Падуей.
 Феррарская война (1482—1484), также известная как Война из-за соли — война между Венецией и Папской областью.
 Соляная война (1540) — война между Перуджей и Папской областью.
 Соляная война (1556–1557) — война между Неаполем и Папской областью.
 Соляная война (1680-1699) — группа восстаний в герцогстве Савойя.
 Соляная война Сан Элизарио (1877—1878) — борьба за контроль над солёными озерами у подножия гор Гваделупе в Западном Техасе, США.